Porto kan verwijzen naar:
 frankering van poststukken
 portofoon

Portugal
 Porto (stad), een havenstad in Portugal
 Porto (district), een district in Portugal
 Grande Porto, een subregio in Portugal
 Porto de Mós, een gemeente in het Portugese district Leiria
 Porto Santo (eiland), een eiland van Madeira
 Porto Santo (gemeente), een plaats en gemeente op het gelijknamige eiland
 port (wijn) of porto, een zoete wijnsoort uit Portugal
 FC Porto, een Portugese voetbalclub

Brazilië
 Porto Velho (gemeente), de hoofdstad van de staat Rondônia
 Porto Alegre (gemeente), de hoofdstad van de staat Rio Grande do Sul
 Porto (Piauí), een gemeente in de deelstaat Piauí

Italië
 Porto, een dorp bij de monding van de Tiber
 Porto (Napels), een wijk van de stad Napels
 Porto Empedocle, een gemeente in de provincie Agrigento

Overige
 Porto-Novo, de hoofdstad van Benin
 Porto (Frankrijk), een plaats op Corsica
 Porto (rivier), een rivier op Corsica
 Porto (Indonesië), een plaats op het eiland Saparua
 Porto (Zamora), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora

Personen
 Sebastián Porto, een Argentijnse motorcoureur